В соревнованиях по теннису на летних Олимпийских играх 2020 года по результатам квалификации примут участие максимум 172 спортсмена (86 мужчин и 86 женщин), которые будут соревноваться за 5 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена максимум 12-ю спортсменами (6 мужчин и 6 женщин).

1 июля 2021 года Международная федерация тенниса опубликовала итоговый список участников Игр в одиночном и парном разрядах у мужчин и женщин, в который вошли представители 46 НОК. Список участников смешенного парного турнира станет известен 27 июля.

Правила квалификации 
Большинство спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, были определены 7 июня 2021 года на основании рейтингов ATP и WTA. В одиночных разрядах выступят по 64 спортсмена, а в парных по 32 дуэта. Ещё 16 пар выступят в смешанном разряде. Каждый НОК может быть представлен не более чем четырьмя спортсменами в одиночных разрядах, имеющих наивысший номер в мировом рейтинге. Квалификация на Игры включает в себя ряд критериев:

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Одиночный разряд (мужчины)

Одиночный разряд (женщины)

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Правила квалификации

Теннис на летних Олимпийских играх 2020
2020
Квалификация на летние Олимпийские игры 2020